Renouveau démocratique peut faire référence à plusieurs parti politique :
 Alliance pour le renouveau démocratique, au Niger ;
 Mouvement du renouveau démocratique, au Liban ;
 Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement, originellement appelé Parti pour le renouveau démocratique, à Djibouti ;
 Parti du renouveau démocratique, au Bénin ;
 Parti du renouveau démocratique, au Slovénie ;
 Renouveau démocratique (), en Allemagne de l'Est ;
 Renouveau démocratique de Macédoine, en Macédoine du Nord ;
 Renouveau démocratique et républicain, au Niger ;
 Union pour le renouveau démocratique, au Sénégal ;
 Union pour le renouveau démocratique/Front pour l'alternance, au Sénégal.

Renouveau démocratique peut également faire référence à :
 Ministre délégué chargé du Renouveau démocratique, en France.